Белимов — русская фамилия:
 Белимов, Геннадий Степанович (род. 1946) — российский уфолог и исследователь аномальных явлений, писатель и журналист. 
 Белимов, Сергей Александрович (1950—2011) — русский композитор, педагог, изобретатель нового музыкального инструмента — кордепиано.